Фалькенберг () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Эльба-Эльстер.  Занимает площадь 81,79 км². Официальный код — 12 0 62 128.

Город подразделяется на 5 городских районов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга